Albrecht je mužské jméno německého původu:

Slavní Albrechtové 
vladaři
 Albrecht I., rozcestník
 Albrecht II., rozcestník
 Albrecht III., rozcestník
 Albrecht IV., rozcestník
 Albrecht V. Bavorský (1528–1579), bavorský vévoda
 Albrecht VI. Habsburský (1418–1463), rakouský vévoda
 Albrecht VII. Habsburský (Zbožný; 1559–1621), rakouský arcivévoda
 Albrecht Braniborsko-Ansbašský (1490–1568), poslední velmistr řádu německých rytířů v Prusku
 Albrecht Braniborský (kardinál) (1490–1545), kurfiřt, arcibiskup mohučský a magdeburský.
 Albrecht Fridrich Pruský (1553–1618), vévoda pruský
 Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský (1817–1895), těšínský kníže, rakouský arcivévoda a vojevůdce
 Albrecht Habsburský, rozcestník
 Albrecht Meklenburský (asi 1338–1412), král švédský
 Albrecht Minsterberský (1468–1511), kníže minsterberský a olešnický
 Albrecht Rakouský (1897–1955), rakouský arcivévoda
 Albrecht ze Šternberka a Holešova († 1447), moravský šlechtic
 Albrecht z Valdštejna (1583–1634), vojevůdce

ostatní
 Albrecht Altdorfer (1480–1538), německý renesanční malíř, rytec a stavitel
 Albrecht Dürer, malíř
 Seznam článků začínajících na „Albrecht“

příjmení
 Alexander Albrecht (1885–1958), slovenský hudební skladatel
 Andreas Albrecht (20. stol.), americký teoretický fyzik a kosmolog
 Filip Albrecht (*1977), česko-německý hudební textař, producent, manažér a filmový distributor.
 Gerd Albrecht (1935–2014), německý dirigent
 Gustav Albrecht (1858–1943), český profesor matematiky a fyziky
 Hynek Albrecht (1874–1933), český amatérský entomolog – lepidopterolog
 Karel Albrecht (politik) (1861–1911), poslanec Moravského zemského sněmu a starosta Vyškova
 Milan Albrecht (* 1950), slovenský fotbalista
 Rafael Albrecht (1941-2021), argentinský fotbalista
 Zdeněk Albrecht (* 1960), český hokejista

jiné významy
 Albrecht (pivo)

Externí odkazy